Инспе́ктор ГАИ:
 Инспектор ГАИ (фильм)
 Инспектор ГАИ (должность)